Záznam má několik významů.

 záznam jako informace o jednorázovém stavu sledovaného systému, druh metainformace

 záznam jako aktivita, jednorázový zápis, například do kartotéky či databáze
 záznam do rejstříku trestů – přidání poznámky či zápis o jejím výmazu
 záznam (informatika) – řádek v databázové tabulce
 záznam průběhu v čase – nahraná spojitá data, souvislá
 přeneseně i nosné datové médium, na kterém jsou data zaznamenána
 zvukový záznam – zvuková data
 filmový záznam – obrazová data, video
 EKG – elektrokardiogram
 EEG – elektroencefalogram
 Záznam (povídka) – sci-fi povídka A. C. Clarka

Související články 
 děrný štítek

Externí odkazy